Выгорь — название населённых пунктов.

Россия 
 Выгорь — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Выгорь — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Выгорь — деревня в Угранском районе Смоленской области.